Casper Ruud era il detentore del titolo e si è riconfermato campione, battendo in finale João Sousa con il punteggio di 7-6(3), 4-6, 7-6(1).

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Daniil Medvedev (secondo turno)
  Casper Ruud (campione)
  Denis Shapovalov (secondo turno)
  Reilly Opelka (semifinale)

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno) 
  Tommy Paul (primo turno) 
  Federico Delbonis (secondo turno) 
  Aleksandr Bublik (primo turno)

Wildcard 

  Ričardas Berankis (primo turno)
  Daniil Medvedev (secondo turno)

  Leandro Riedi (primo turno)

Qualificati 

  Facundo Bagnis (primo turno, ritirato)
  Christopher O'Connell (secondo turno)

  Johan Nikles (secondo turno) 
  Marco Cecchinato (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Geneva Open 2022